Ervino Loik – calciatore italiano
 Ezio Loik – calciatore italiano